Lahar, ősi sumer isten, a juhnyájak védnöke
 Az iszapár ismert neve
 Lahar, város Indiában, Madhja Prades államban
 Lahar, falu Indonéziában, Közép-Jáva tartomány Pati kormányzóságában